Broom Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Broom Lake (Arkansas)
 Broom Lake (Michigan)
 Broom Lake (North Dakota)